„Моя република“ () e регионалният химн на босненската Република Сръбска от 2008 година. Текстът е написан от Младен Матович и заменя предишния регионален химн „Боже справедливи“, който е обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Босна и Херцеговина през 2006 г.

История 
По време на процеса на подбор за нов регионален химн през 2008 г., композиторът на босненския национален химн Душан Шестич, заедно с босненския музикант Бенджамин Исович представят запис, наречен „Майко Земя“ () като потенциален химн, който не бива избран.

На 16 юли 2008 г. „Моя република“ официално заменя предишния регионален химн „Боже справедливи“.

Текст

Източници 

Химни на Република Сръбска